Ботт (Bott) — английская и немецкая фамилия. Известные носители:

 Ботт, Ираида Куртовна (род. 1954) — российский искусстовоед.
 Ботт, Маркус (род. 1962) — немецкий боксёр-профессионал.
 Ботт, Рауль (1923—2005) — американский математик.